A temporada 2007-08 foi o 8º ano do Universo/BRB/Brasília como equipe profissional de basquetebol. O time adulto disputou o Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, a Liga Sul-Americana de Basquete  e a Liga das Américas.

Conquistas

Nacionais 

★ Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino

Equipe Titular

Contratações

Pré-Temporada

Campeonato Carioca 
★ Vice-campeão

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeiro Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segundo Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Semi-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Campeonato Mineiro 
★ Vice-campeão

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeiro Circuito 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segundo Circuito 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Terceiro Circuito 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões

★ 5º Lugar

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Hexagonal 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino

★ Vice-campeão

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Primeiro Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Segundo Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Quartas-de-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Semi-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga Sul-Americana de Basquete 
★ 4º lugar

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Quartas-de-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Semi-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga das Américas 

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Ver também 
   Brasília / Instituto Viver Basquetebol

Ligações externas 
 Página Oficial na Liga Nacional de Basquete
 Vídeos de Competições Nacionais e Internacionais na Rede Globo e Sportv

Instituto Viver Basquetebol
Temporadas de clubes de basquetebol